Condat puede referirse a los siguientes topónimos:

 Condat, poblado y comuna del departamento de Cantal, en la región de Auvernia (Francia).
 Condat, poblado y comuna del departamento de Lot, en la región de Mediodía-Pirineos (Francia).
 Condat, antiguo nombre de Saint-Claude, poblado y comuna del departamento de Jura, en la región de Franco Condado (Francia).